Heinrich von Admont ist der Name folgender Personen:
 Heinrich I. von Admont (um 1050–1112), Abt der Benediktinerabtei St. Blasius zu Admont
 Heinrich II. von Admont (vor 1250–1297), Abt der Benediktinerabtei St. Blasius zu Admont